Leaibejohka kan syfta på följande platser:

Finland 

 Leaibejohka (vattendrag i Finland),

Norge 

 Olderelva (vattendrag i Norge, Finnmark fylke), Porsangers kommun, 
 Leaibejohka (vattendrag i Norge), Troms fylke, Kåfjord, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar